Francja:
 Autigny – gmina
 Autigny-la-Tour – gmina
 Autigny-le-Grand – gmina
 Autigny-le-Petit – gmina

Szwajcaria:
 Autigny – gmina w kantonie Fryburg, w okręgu Sarine